Barka peut désigner :

Patronyme 

 Abdo Barka (né en 2001), athlète de Bahreïn, spécialiste du sprint ;
 Mamane Barka (1959-2018), musicien nigérien ;
 Mohamed El Amine Barka (né en 1993), footballeur algérien ;
 Rayne Barka (né en 1999), joueur français de rugby à XV ;
 Souheil Ben Barka (né en 1942), réalisateur marocain ;
 Vassyl Barka (1908-2003), écrivain ukraïnien.

Toponymes 

 Barka, une ancienne province érythréenne ;
 Barka, un fleuve érythréen ;
 Barka, une ville d'Oman.

Musique 
 Barka, deuxième album studio de Gari Grèu.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme